Peter Schünemann ist der Name folgender Personen:

* Peter Schünemann (Schriftsteller) (1930–2022), deutscher Schriftsteller
 Peter Schünemann (Musiker) (* 1952), deutscher Musiker